Роговое — деревня в Милославском районе Рязанской области, входит в состав Горняцкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 13 км на северо-восток от центра поселения посёлка Горняк и в 16 км на северо-восток от райцентра Милославское.

История 
Роговое в качестве новоселебного села в Каменском стану упоминается в окладных книгах 1676 года, где замечено, что оно до построения в нем отдельной Покровской церкви было в приходе села Покровского. Новопостроенная церковь освящена была в 1697 году. Время упразднения церкви не известно, в качестве деревни Роговое принадлежало приходу села Подноволоки.

В XIX — начале XX века деревня входила в состав Полянской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в деревне было 40 дворов.

С 1929 года деревня являлось центром Роговского сельсовета Скопинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1959 года — в составе Милославского района, с 2005 года — в составе Горняцкого сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Милославского района